Kallmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kallmeyer (1804–1868), deutscher Maler
 Georg Kallmeyer (1875–1945), deutscher Verleger
 Gerhard Kallmeyer (1913–1958), deutscher Politiker der (CDU)
 Hans Kallmeyer (1882–1961), deutscher Maler
 Herbert Kallmeyer, deutscher Baumeister
 Hedwig Kallmeyer (1884–1948), deutsche Reformpädagogin
 Helmut Kallmeyer (1910–2006), deutscher Chemiker, Einsatz bei der Aktion T-4
 Johann Kallmeyer (1809–1859), kurlandischer Pfarrer und Historiker
 Karl Friedrich Wilhelm Kallmeyer (1775–1854), kurlandischer Pfarrer und Pädagoge
 Lothar Kallmeyer (1924–2019), deutscher Architekt und Kirchenbauer
 Ulrich Kallmeyer (* 1944), deutscher Manager
 Ulrich Kallmeyer (* 1963), deutscher Komponist, Pianist, Pädagoge und Autor

Kallmeyer ist ein ehemaliger Verlag und heute Marke vom Friedrich Verlag.

Siehe auch:
 Calmeyer